Oltre l'oceano, film diretto da Renato Molinari (1918)
Oltre l'oceano, film diretto da Ben Gazzara (1990)